Новоива́новка () — село в Амвросиевском районе Донецкой области Украины. Находится под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики. Центр Новоивановского сельсовета.

География 
Село расположено на правом берегу реки под названием Средний Еланчик (приток Сухого Еланчика, бассейн Азовского моря), у места впадения одного из её правых притоков — реки Павловки (Павловской). К юго-востоку от населённого пункта проходит граница между Украиной и Россией.

Соседние населённые пункты по странам света 
С:  Ольгинское (выше по течению Среднего Еланчика)

СЗ: Павловское, Светлый Луч (выше по течению Павловки)

СВ: Мокроеланчик

З: Культура

В: Кошарное, Василевка

ЮЗ: —

ЮВ: —

Ю: Ульяновское (ниже по течению Сухого Еланчика)

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 633 человека.

Общая информация 
Код КОАТУУ — 1420686001. Почтовый индекс — 87352. Телефонный код — 6259.

Адрес местного совета 
87352, Донецкая обл., Амвросиевский р-н, с. Новоивановка, ул. Советская, д.5а; тел.: +38 (6259) 58-1-17.

Примечания

Ссылки 
 Новоивановка на сайте Верховной рады Украины  
 Новоивановка в Истории городов и сёл УССР

Населённые пункты Амвросиевского района